Nižná può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Nižná, comune del distretto di Piešťany, nella regione di Trnava
Nižná, comune del distretto di Tvrdošín, nella regione di Žilina